Spojení písmen T, A  a M může mít různé významy:

 The Australian Museum
 Tovarna avtomobilov Maribor
 TAM (hudební skupina)
 TAM (letecká společnost)
 TAM (tank) – argentinský střední tank
 TAM - Total addressable market (Celkový adresovatelný trh, nazývaný také celkový dostupný trh)

Zkratky